Hradec kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hradec nad Moravici, ort, Mähren-Schlesien, 
 Hradec (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Hradec (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Hradec (berg), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar